Termenul „Cartago sau Cartagina” se poate referi la:

Cartagina un oraș fenician din Africa, care a purtat război în timpul lui Hannibal cu Imperiul Roman 
Localități:
Cartago (Costa Rica) oraș și provincie din Costa Rica
Cartago (California)
Cartago (Columbia)